Andreotti puede hacer referencia a varios artículos de Wikipedia:

 Aldo Andreotti (1924-1980), matemático italiano.
 Carlo Andreotti (1943-), político y periodista italiano.
 Emilio Andreotti, compositor italiano.
 Federico Andreotti (1847-1930), pintor y arquitecto italiano.
 Giulio Andreotti (1919-2013), político, escritor y periodista italiano.
 Juan Francisco Andreotti (1982-), político argentino.
 Libero Andreotti (1875-1933), escultor, ilustrador, y ceramista italiano.
 Luis Andreotti (1951-), también conocido como Luis Carlos Andreotti, contador público y político argentino.